Zweigert ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Zweigert (1849–1906), deutscher Jurist und Politiker
 Erich Zweigert (Staatssekretär) (1879–1947), deutscher Verwaltungsjurist
 Konrad Zweigert (1911–1996), deutscher Jurist, Richter des Bundesverfassungsgerichts
 Kurt Zweigert (1886–1967), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof

Siehe auch:
 Zweigart